Февра́льская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР. В основном, названия даны в честь Февральской революции.

Белоруссия 

 Февральская улица — улица в Гродно.

Казахстан 

 Февральская улица — улица в Алма-Ате.

Россия 
 Февральская улица — улица в Апрелевке Московской области.
 Февральская улица — улица в Берёзовском Свердловской области.
 Февральская улица — улица в Грозном.
 2-я Февральская улица — улица в Домодедове.
 Февральская улица — улица в Казани.
 Февральская улица — улица в Кемерове.
 Февральская улица — улица в Киселёвске Кемеровской области.
 Февральская улица — улица в Кургане.
 Февральская улица — улица в посёлке городского типа Малаховка Люберецкого района Московской области.
 Февральская улица — улица в Минусинске.
 Февральская улица — улица в станице Нефтяной Апшеронского района Краснодарского края.
 Февральская улица — улица в Новороссийске.
 Февральская улица — улица в Перми.
 Февральская улица — улица в Подольске.
 Февральская улица — улица в Пушкине Московской области.
 Февральская улица — улица в Пятигорске.
 Февральская улица — улица в Рыбинске.
 Февральская улица — улица в Севастополе.
 Февральская улица — улица в Симферополе.
 Февральская улица — улица в Чите.
 Февральская улица — улица в Южно-Сахалинске.

Украина 

 Февральская улица — улица в Борисполе.
 Февральская улица — улица в Днепре.
 Февральская улица — улица в Донецке.
 В Киеве:
 Февральская улица (Голосеевский район).
 Февральская улица (Дарницкий район).
 Февральская улица — улица в Кривом Роге.
 Февральская улица — улица во Львове.
 Февральская улица — улица в Мариуполе.
 Февральская улица — улица в Николаеве.
 Февральская улица — улица в Одессе.

См. также 

 Улица Февральской Революции
 Февральский переулок
 Февральский проезд
 Февральский тупик